Brouwerij Meiresonne (Bellem), een voormalige brouwerij te Bellem
 Brouwerij Meiresonne (Landegem), een voormalige brouwerij opgestart door een nazaat van de bovengenoemde brouwerij. De brouwerij werd opgericht onder de naam De Hoprank, en de naam werd later gewijzigd in Meiresonne.